Парижката Света Богородица може да се отнася за:
 „Света Богородица“ – катедрала в Париж
 „Парижката Света Богородица“ - роман на Виктор Юго
 „Парижката Света Богородица“ - балет на Морис Жар